Города Кот-д’Ивуара () — список наиболее крупных населённых пунктов Кот-д’Ивуара. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Кот-д’Ивуаре есть 66 городов с численностью более 12000 человек.

Список городов Кот-д’Ивуара

Примечания

Ссылки 

 
Кот-д’Ивуар
Списки:Кот-д’Ивуар